Ouled Slama – comune dell'Algeria
 Ouled Slama – comune rurale del Marocco